China Eastern Airlines () – chińskie linie lotnicze z siedzibą w Szanghaju. Obsługują połączenia z całym światem z wyjątkiem Ameryki Południowej. Głównym hubem jest Port lotniczy Szanghaj-Pudong. Zostały założone 25 czerwca 1988.

Flota

Przypisy 

Chińskie linie lotnicze
Szanghaj
Spółki notowane na SEHK